Il singolare del Croatian Indoors 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Goran Ivanišević era il detentore del titolo e ha battuto in finale 7–6(4), 4–6, 7–6(6) Greg Rusedski.

Teste di serie

  Goran Ivanišević (campione)
  Thomas Enqvist (semifinali)
  Jan Siemerink (secondo turno)
  Marc Rosset (secondo turno)

 Javier Sánchez (semifinali) 
 Renzo Furlan (secondo turno) 
 David Prinosil (secondo turno) 
 Hendrik Dreekmann (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Croatian Indoors 1997
ATP Tour 1997